Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Кім Клейстерс з рахунком 1–6, 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Тур WTA 2002
WTA Hamburg